Kleinburg steht für
 eine kleine Burg im Mittelalter
Kleinburg Studios, Toronto
Kleinburg, deutscher Name von Borek (Wrocław) in Wrocław-Krzyki
Siehe auch:
Kleinberg
Kleinburgk
Kleine Burg